Тэрин Томас (, род. 27 мая 1983 года, настоящее имя —  Рина Тучароне (Rina M Tucciarone)) — американская порноактриса, режиссёр, танцовщица стриптиза и модель. Лауреатка премии NightMoves и ряда других.

Биография
Родилась 27 мая 1983 года в городе Джерси Сити, штат Нью-Джерси, США. Имеет итальянское происхождение. Проживает в Финиксе, штат Аризона.

Премии и номинации

Премии 
 2006 F.A.M.E. Award – самая грязная девушка в порно
 2006 NightMoves Award – лучшая новая старлетка (выбор редакции)

Номинации 
 2006 AVN Awards — лучшая новая старлетка
 2006 AVN Awards — самая жестокая сексуальная сцена (с Джейком Малоном)
 2006 AVN Awards — лучшая парная сексуальная сцена (со Скоттом Найлом)
 2006 AVN Awards — лучшая сцена с оральным сексом (с Попи Морган и Сашей)
 2006 Temptation — исполнительница года
 2006 Temptation — лучшая новая звезда

Примечания

Ссылки 
 Interviews by Phoenix New Times, March 12, 2012
 Quotes by Fox News, March 4, 2012
 LA Weekly, "Porn Video Shoots Leaving L.A. for ... Arizona?", February 20, 2012
 Interview на сайте VideoBox Blog
 Interview at Adult Industry Press
 Taryn Thomas Interview (audio)
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами